Tanghe peut un patronyme d'origine néerlandaise porté par :
 Alexis Tanghe, joueur français de basket-ball
 Basile Tanghe, un missionnaire capucin et linguiste belge, évêque au Congo belge
 Claudie Tanghe, pilote et chef d'entreprise belge
 Martine Tanghe (1955-), journaliste et présentatrice belge
 Stefaan Tanghe, footballeur belge

Également 
 Xian de Tanghe, un district administratif chinois (Henan)